Stanislav Velický (Malacka, 1981. április 16. –) szlovák labdarúgó. Jelenleg a TJ Bős játékosa.

Források

hlsz.hu
transfermarkt.de

Szlovák labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A DAC 1904 Dunajská Streda labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Az FC Petržalka 1898 labdarúgói
Az SV Mattersburg labdarúgói
Az Odra Wodzisław labdarúgói
A Vysočina Jihlava labdarúgói
A Dukla Banská Bystrica labdarúgói
Malackaiak
1981-ben született személyek
Élő személyek